Het seizoen 1996 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 13 april en eindigde op 20 oktober. Het was de 52ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Nieuwkomers waren Moss FK, Skeid Fotball en Strømsgodset IF. Rosenborg BK werd voor de elfde keer landskampioen. Het was het vijfde kampioenschap op rij voor de club.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1996
Noorse voetbalbeker 1996
Noors voetbalelftal in 1996

1996
Competitievoetbal 1996